Брудзень-Дужи () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Плоцкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7868 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бондково-Косцельне
 Бондково-Рохны
 Бондково-Румунки
 Брудзень-Дужы
 Брудзень-Малы
 Цегельня
 Глувина
 Гожехово
 Карвосеки-Холевице
 Карвосеки-Носковице
 Клобуково-Патше
 Кшижаново
 Лясотки
 Мужиново
 Мыслибожице
 Нове-Карвосеки
 Пажень
 Рембелин
 Рокице
 Сецень
 Сецень-Румунки
 Сикуж
 Собово
 Струпчево-Дуже
 Суходул
 Тужа-Мала
 Тужа-Велька
 Унеево
 Венцлавице
 Винница
 Жерники

Поселения 
 Бондково-Езорне
 Бондково-Подлясе
 Бондково-Рохны
 Бискупице
 Цершево
 Изабелин
 Яношице
 Лукошино-Борки
 Пажень-Янувек
 Радотки
 Робертово
 Венцлавице
 Винцентово
 Здзембуж

Соседние гмины 
 Гмина Добжинь-над-Вислон
 Гмина Гоздово
 Гмина Мохово
 Гмина Новы-Дунинув
 Гмина Стара-Бяла
 Гмина Тлухово
 Гмина Влоцлавек

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Мазовецкого воеводства